Baureihe ET 170 steht für:

 DB-Baureihe ET 170, S-Bahn-Triebfahrzeuge in Hamburg
 DR-Baureihe ET 170, S-Bahn-Triebfahrzeuge in Berlin